Рудольф Катцер (;  — ?) — немецкий велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Катцер соревновался в пяти дисциплинах. Он выиграл серебряную медаль в командной гонке преследования. Также, он участвовал в заездах на 660 ярдов, 5000 м, 20 и 100 км, но везде останавливался на первых раундах.

Примечания

Ссылки 
 Рудольф Катцер на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Велогонщики Германии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1908 года
Умершие в XX веке